Stanisław Targosz (1911-1944) – polski duchowny katolicki, kapelan Wojska Polskiego,
 Stanisław Targosz (1948-2013) – generał broni Wojska Polskiego pilot.